Винниковский сельсовет

Амурская область 

 Винниковский сельсовет Михайловского района, упразднён в 2005 году (объединён с Михайловским)

Курская область 

 Винниковский сельсовет Курского района